Marschnerstraße 23 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marschnerstraße 23 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-West
 Marschnerstraße 23 (München)
 Marschnerstraße 23 in Zittau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Zittau West